

Марцинковиці — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Марцинковиці — село в гміні Радлув Тарнівського повіту Малопольського воєводства
 Марцинковиці — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Марцинковиці — село в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Марцинковиці — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Марцинковиці — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Марцинковиці — село в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства